Název Šturec má více významů:

vodní tok
 Šturec (přítok Bieleho potoka) – levostranný přítok Bieleho potoka na Slovensku v okrese Banská Bystrica
 Šturec (přítok Revúce) – pravostranný přítok Revúce na Slovensku v okrese Ružomberok

vrch
 Šturec (Velká Fatra) – vrch (1075 m n. m.) na Slovensku v pohoří Velká Fatra